SMS „Viper” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Viper” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 70. XIX wieku
 SMS „Viper” – austro-węgierski torpedowiec z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich